Una tavola Ouija è un gioco da tavolo utilizzato per comunicare con entità spirituali (esseri umani morti, Angeli).

Cinema
 Ouija – film del 2003 diretto da Juan Pedro Ortega
 Ouija – film del 2007 diretto da Topel Lee
 Ouija – film del 2014 diretto da Stiles White
 Ouija - L'origine del male – film del 2016 diretto da Mike Flanagan

Musica
 Ouija Board, Ouija Board – singolo del cantante inglese Morrissey
 Ouija Radio – gruppo musicale statunitense formatosi nel 1996